Mondreville, commune française de Seine-et-Marne
 Mondreville, commune française des Yvelines

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France